Трговище — поселення в Словенії, в общині Ормож, Подравський регіон
 Трговище (Trgovišće) — поселення в Хорватії, в общині Хращина Крапинсько-Загорської жупанії

Див. також 
 Торговище (значення)
 Трговиште
 Тирговиште () — назва кількох населених пунктів у Болгарії
 Тирговіште